Шкала — відліковий пристрій вимірювального приладу.

Шкала (вимірювання) —  впорядкована множина чисел або система умовних знаків, яка відображає множину проявів певної кількісної чи якісної властивості.